Дейнджер (остров) — остров на банке Грейт-Чагос, управляется Британской Территорией в Индийском океане
 Второе название атолла Пукапуки, управляющегося Островами Кука